Ženská dvouhra US Open 2019 probíhala na přelomu srpna a září 2019. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se probojovalo dvacet dva tenistek včetně šesti tzv. šťastných poražených. Rozlosování proběhlo ve čtvrtek 22. srpna 2019. Obhájkyní titulu byla japonská světová jednička Naomi Ósakaová, kterou v osmifinále potřetí v sezóně porazila Švýcarka Belinda Bencicová. Ukončila tím 17zápasovou neporazitelnost 21leté Ósakaové na grandslamech s tvrdým povrchem. Z horní poloviny pavouka tak vzešla nová grandslamová finalistka.

Naomi Ósakaová, Ashleigh Bartyová, Karolína Plíšková a Simona Halepová vstoupily do grandslamu jako soupeřky o post světové jedničky. Po odečtení bodů z předchozího ročníku se dostala do čela průběžného pořadí Bartyová, která po vyřazení Ósakaové ve čtvrtém kole získala jistotu návratu do čela světové klasifikace. Úřadující wimbledonská šampionka Halepová s Plíškovou ztratily příležitost vrátit se na první místo vyřazením. 

Američanka Serena Williamsová  se v úvodním kole poprvé na US Open utkala s vítězkou z roku 2006 Marií Šarapovovou, figurující na osmdesátém sedmém místě žebříčku. Williamsová v utkání odvrátila všech pět brejkbolových hrozeb, z deseti druhých servisů Rusky nedovolila soupeřce uhrát ani jeden bod a ztratila pouze dva gemy. Aktivní bilanci vzájemných zápasů navýšila na 20–2.

Němka Julia Görgesová vytvořila 21 esy v osmifinále proti Donně Vekićové nový rekord ženského turnaje US Open. Překonala tak obě sestry Williamsovy sdílející předchozí rekord 18 es na zápas. Görgesová však Chorvatce podlehla, když neproměnila mečbol. 

Poprvé od Australian Open 2014 postoupily do čtvrtfinále grandslamu pouze nasazené hráčky, tj. na předchozích 22 majorech se v této fázi objevila vždy alespoň jedna nenasazená tenistka.

Bianca Andreescuová prvním kanadským vítězem dvouhry grandslamu 
Šestinásobná šampionka newyorského majoru a americká světová osmička Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové.  Postupem do finále vyrovnala absolutní rekord Chris Evertové na US Open v počtu 101 vyhraných zápasů. Bianca Andreescuová, figurující na patnácté příčce žebříčku, se po Bouchardové stala druhým kanadským finalistou dvouhry grandslamu.

Ve finále Andreescuová zdolala Williamsovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Utkání mohla ukončit již za stavu her 5–1 ve druhé sadě, kdy neproměnila mečbol. Američanka však šňůrou čtyř gemů stav vyrovnala, ale v koncovce setu o podání opět přišla. Jako první kanadský tenista v historii vyhrála Andreescuová singlovou soutěž grandslamu, a to již při čtvrté účasti na turnajích velké čtyřky, čímž vyrovnala rekord Moniky Selešové z French Open 1990. Navíc jako první v historii zvítězila ve Flushing Meadows při debutu v hlavní soutěži. V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour si připsala třetí turnajové vítězství, když navázala na triumfy z Indian Wells a Rogers Cupu, v němž závěrečný duel skrečovala rovněž Wiliamsová. Kanaďanka prodloužila sérii neporazitelnosti na 14 utkání, s celkovou sezónní bilancí utkání 45–4, z toho proti členkám světové desítky 8–0.

Andreescuová se v 19 letech stala prvním tenistou narozeným v roce 2000 či později, jenž triumfoval v grandslamové dvouhře, nejmladším šampionem grandslamu od titulu Světlany Kuzněcovové na US Open 2004 a prvním teenagerem s trofejí ze singlu majoru od Marie Šarapovové na US Open 2006. Kanaďanka se premiérově posunula do první světové desítky žebříčku WTA, na 5. místo a obdržela odměnu 3,85 milionu dolarů. Williamsová v 37 letech a 347 dnech věku opět posunula rekord nejstarší grandslamové finalistky vůbec i nejdelší interval tenisty v historii mezi dvěma finále majoru, když v nich debutovala na US Open 1999. Rovněž se jednalo o nejvyšší věkový rozdíl mezi finalisty. Američanka po narození dcery prohrála čtvrté grandslamové finále v řadě.

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019